В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Dallas 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Біллі Джин Кінг і Ілана Клосс 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (переможницяsse)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чвертьфінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)

 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (фінал)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Джоанн Расселл (2-ге коло)
 Мері Лу Деніелс /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Dallas